Polewoje () ist ein russischer Ortsname:
 Polewoje (Altai), Dorf im Nationalkreis Halbstadt, Region Altai
 Polewoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (Mahnsfeld, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Polewoje (Leningrad), Siedlung im Rajon Wyborg, Oblast Leningrad

ru:Полевое